Nassaubrug (Antwerpen), brug in het Antwerpse havengebied 
 Nassaubrug (Haarlem), brug in de binnenstad van Haarlem
 Nassaubrug (Leiden)
 Nassaubrug (Rotterdam), ophaalbrug in het stadsdeel Feijenoord van Rotterdam